Пру́дный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прудный переулок — улица в Вологде.
 Прудный переулок — улица в Зеленограде.
 Прудный переулок — улица в Нижнем Новгороде.